Murphy Akanji (Lagos, 1 de dezembro de 1977) é um futebolista nigeriano que atua como goleiro.

Em seu país, defendeu Niger Tornadoes, Sharks, Udoji United e Julius Berger. Atualmente, Akanji está sem clube.

Se destacou com a camisa do Sliema Wanderers, um dos principais clubes de futebol de Malta. Atuou entre 2001 e 2008 pelos Azuis, sendo um dos melhores goleiros do país, fazendo defesas consideradas "arrojadas". Isto fez com que fosse eleito o melhor guarda-metas do futebol maltês por duas temporadas.

Seleção
Akanji teve vida curta na Seleção Nigeriana de Futebol, tendo participado de apenas dois jogos entre 1999 e 2002, em fato de ser um dos jogadores que serviam para "esquentar o banco" das Super Águias. Foi convocado para as CAN's de 2000 e 2002. Era cotado para ser terceiro goleiro da Nigéria na Copa de 2002, mas Vincent Enyeama (até então um jogador com duas convocações no currículo) foi chamado. Ainda assim, poderia ser até o segundo goleiro, caso o então adolescente Austin Ejide não tivesse sido chamado.

Ligações externas
 Perfil de Murphy Akanji

Naturais de Lagos (Nigéria)
Goleiros da Nigéria
Futebolistas do Sliema Wanderers FC
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002